Jankunas ist der Nachname von

 Julieta Jankunas (* 1999), argentinische Hockeyspielerin
 Paulius Jankūnas (* 1984), litauischer Basketballspieler